Shōfuku-ji (Fukuoka)
 Shōfuku-ji (Higashimurayama)
 Shōfuku-ji (Nagasaki)
 Shōfuku-ji (Odawara)